Сибе Хореманс (; 2 июня 1998 года, Гент, Бельгия) — бельгийский футболист, играющий на позиции защитника. Ныне выступает за нидерландский клуб «Эксельсиор».

Клубная карьера 
Хореманс является воспитанником академии «Гента». С сезона 2016/2017 — игрок первой команды. 4 августа 2016 года дебютировал в поединке квалификационного раунда Лиги Европы против румынского «Вииторула», выйдя в стартовом составе, проведя весь матч и заработав жёлтую карточку. 21 августа 2016 года дебютировал в Лиге Жюпиле в поединке против «Вестерло», выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч.

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Ауд-Хеверле Лёвен»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам